Гасан-кала () — село в Балагусарском муниципалитете в Гусарском районе Азербайджана.

География 
Село расположено на левом берегу реки Гусарчай, в 6 км к северо-востоку от города Гусар.

Этимология 

Название села обозначает — крепость (кала) Гасана (имя собственное).

История 
Согласно сведениям «Кавказского календаря» на 1857 год в селении Хасанъ-кала проживали азербайджанцы, по источнику «татары»-сунниты (то есть азербайджанцы-сунниты) и разговаривали по-«татарски» (то есть по-азербайджански).

Население 

Согласно результатам Азербайджанской сельскохозяйственной переписи 1921 года Гасан-кала II населяли 247 человек, проживавшие в 68 хозяйствах. Преобладающей национальностью являлись азербайджанские тюрки (то есть азербайджанцы).

Примечания 

Населённые пункты Гусарского района